Ла Пуреза има више значења:

 Ла Пуреза (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуреза (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуреза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуреза (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику